InSight, een programma van de ruimtevaartorganisatie NASA
 Insight (televisieserie), een Amerikaanse serie van 1960-1983
 Honda Insight, een hybride auto van autoproducent Honda
 InSight (film), een Amerikaanse film uit 2011